Ло́дка — небольшое судно. 

В русском Военно-морском словаре лодка определяется как судно длиной до девяти метров, шириной до трёх метров и грузоподъёмностью до пяти тонн. Как правило, лодки — гребные суда, но бывают и парусные лодки, однако небольшие спортивные парусные суда принято называть яхтами. Лодка может быть оборудована мотором (мотор может быть как вспомогательным, так и основным источником энергии). В соответствии с принятой в большинстве государств и стран классификацией, моторными лодками называют суда с подвесным мотором. Небольшие суда со стационарным мотором чаще называют катером.

Основным материалом для производства лодок служат лёгкие сплавы (как правило, дюралюминий), древесина, композиционные материалы и полимеры. Лодки, изготавливаемые из композитных материалов, обычно называют пластиковыми. Особый тип лодок — надувные лодки. Лодки РИБ (RIB — rigid inflatable boat) — надувные лодки с жёстким днищем и надувными бортами, обеспечивающими непотопляемость.

В настоящее время лодки используются для отдыха, рыболовства и перевозки грузов с судна на берег там, где нет причалов, передвижения по населённым пунктам во время наводнений и как спасательное средство (шлюпки).

Гидросамолёты с водоизмещающим фюзеляжем называют летающими лодками.

Кроме того, термин «лодка» традиционно используется по отношению к некоторым типам кораблей, которые уже давно не соответствуют определению лодки (подводная лодка, канонерская лодка).

Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 килограммов включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно, а также спортивные парусные суда, длина которых не должна превышать 9 метров, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха.

Происхождение и эволюция лодки 

Появление и эволюция лодки у первобытных народов шла несколькими путями. Первую идею о лодке мог дать плывущий по реке древесный ствол. Такими стволами пользуются иногда и животные для передвижения по воде. Человек приспособил дерево для лучшего им пользования, заострив один или оба его конца и выдолбив его внутри, то есть сделав из него челнок. Такие долблёнки, «однодерёвки», челны, душегубки, ба́ты были в употреблении у многих народов: остатки их находили на местах древних свайных построек в швейцарских озёрах, в торфяных болотах так далее. Они до сих пор встречаются на некоторых сибирских реках и озёрах, а также во многих местах Азии и Африки. Зачастую небольшие, вмещающие от одного до трёх человек, они иногда могут обладать значительными размерами, которые позволяют достигать стволы громадной высоты и толщины. Подобные лодки встречаются в Полинезии и Африке, ими пользовались древние русы, ходившие в них даже морем на Царьград. Технология выдалбливания стволов (половинок их) обычно подразумевает выжигание, при этом края мочат водой, а чтобы края не сходились, их распирают палками или дощечками. К этому типу относят большинство так называемых каноэ (кану) разных первобытнообщинных племён.

Усовершенствование челна состояло в набивке на края его с каждой стороны по 1-2 досок или планок при помощи растительных волокон или деревянных шпеньков, причём щели затыкались мхом, замазывались смолой и другими водонепроницаемыми материалами; основа лодки превратилась в киль. Такие лодки распространены у малайских народов (prahau), а в усовершенствованных формах встречаются по всюду. Сюда же могут быть отнесены лодки из пучков фашин, папируса, камыша, бывшие в употреблении у древних египтян, «джонки» на Ганге и им подобные.

Особый вид представляют лодки из древесной коры; простейшие формы их встречаются у коренных австралийцев, которые срезают с громадного ствола продолговатый кусок коры и придают ему с помощью древесных волокон и перекладин форму челнока. Подобные лодки в употреблении у пешересов (на берегах Огненной Земли), местами в Северной Америке, нанайские оморочки и так далее.

Специальный способ держаться на воде дают кожаные надутые мешки; ими пользовались, например, американские индейцы при переправах через реки. У морских берегов с сильным прибоем, например у берегов Перу, также в употреблении плоты на кожаных мешках; ими пользовались древние ассирийцы и египтяне для сплава товаров вниз по Тигру и Нилу. Местами основу мешков составляют корзинки, сплетённые из ивовых ветвей; такими мешками, по словам Юлия Цезаря, пользовались древние бритты. Усовершенствованным видом такого способа передвижения являются алеутские байдарки и эскимосские каяки, имеющие форму лодки и состоящие из деревянной основы, обтянутой кожей; оставляется только небольшое круглое отверстие, чтобы сесть человеку. Такие лодки очень легки (их может свободно нести человек на себе) и быстроходны, но неустойчивы.

Особые типы представляют сложные лодки и плоты, составленные из нескольких соединённых вместе стволов, например, новогвинейские катамараны, двойные каноэ или лодки с так называемым балансиром. Последние распространены в Полинезии и Меланезии и дают возможность с большей безопасностью плавать по морю. Принцип балансира заключается в том, что параллельно лодке с помощью двух поперечных перекладин на расстоянии 2 — 4 метров от неё укрепляется бревно, которое находится на поверхности воды. Это бревно не позволяет лодке сильно крениться или опрокинуться. Иногда балансиры устраиваются с обеих сторон, иногда бревно заменяется другой лодкой (двойное каноэ), иногда с одной стороны делается балансир, а с другой на ряде поперечных перекладин устраивается платформа, позволяющая помещаться большему числу людей.

Руль был уже позднейшим приспособлением, образовавшимся из весла, а весло в основе своей сводится к шесту, палке, копью, палице. Многие формы вёсел, употребляемых в Полинезии, Меланезии и т. д., по своей узкой, заострённой форме или короткой, расширенной почти не отличимы от некоторых форм копий и палиц.

Простейшим парусом был кусок какой-нибудь ткани или рогожи, которой рано стали придавать более правильную, трёх- или четырёхугольную форму и помещать на палке с перекладиной (первообраз мачты и реи). Местами, впрочем, — например, в Америке, — первобытному населению парус оставался неизвестным до прибытия европейцев.

Типы и виды лодок 
 Байдара — большая традиционная промысловая и транспортная лодка у северных народов Восточной Сибири и западной части Северной Америки, в том числе у береговых чукчей, алеутов, коряков и эскимосов; вместимость до 30 человек.
 Байдарка — длинная узкая лёгкая лодка приморских народов тихоокеанского севера: алеутов, чукчей, коряков, эскимосов, предназначенная для охоты на морского зверя; то же, что и каяк.
 Баркас — самоходное судно небольших размеров, предназначенное для различных перевозок в гаванях и на рейдах; большая мореходная 14—22-вёсельная или моторизованная шлюпка.
 Вака — тип каноэ, в прошлом широко распространённый среди представителей новозеландского народа маори.
 Вельбот — быстроходная, относительно узкая, 4/8-вёсельная шлюпка с острыми образованиями носа и кормы.
 Верейка — тип небольшой узкой лодки, традиционно использовавшейся в Англии для перевозки пассажиров через реки или в гавани.
 Гичка — лёгкая быстроходная парусно-гребная шлюпка с 6-10 распашными вёслами, острым носом и транцевой кормой.
 Гондола — традиционная венецианская гребная лодка.
 Длиннохвостая лодка — тип лодки, распространённый в Юго-Восточной Азии, особенно в Таиланде и Малайзии.

 Долблёнка — гребная, реже со съёмной мачтой плоскодонная лодка, выдолбленная из единого ствола дерева.
 Жёстко-корпусная надувная лодка — маломерное судно (моторная лодка или катер), имеющая прочный и жёсткий корпус и расположенный по периметру верхней части надводного борта (у планширя) надувной баллон.
 Каноэ — универсальное название для безуключинных маломерных гребных судов (лодок) разных народов.

 Карбас — парусно-гребное промысловое и транспортное судно среднего размера, одно из основных у поморов и распространённое у других жителей Севера и Сибири, начиная не позднее чем с XV и до середины XX века.
 Каяк — тип гребной одно-, двух- или трёхместной традиционной промысловой лодки народов Арктики, то же, что промысловая байдарка.
 Кижанка — тип лодки, широко использовавшейся на крупных озёрах Карелии вплоть до конца XX века.
 Коза — историческое название одной из разновидностей гребных лодок, предназначенных для сетевого рыболовного промысла на Чёрном и Азовском морях.
 Коракл — небольшая традиционная лодка, используемая в основном на реках Уэльса, Англии, Ирландии и Шотландии; так же называют аналогичные лодки Индии, Вьетнама, Ирака и Тибета.
 Курага — рыболовная гребная лодка, распространённая в Уэльсе и Ирландии.
 Куррах — тип традиционных ирландских и шотландских средних и больших лодок с деревянным каркасом, обтянутым кожей или шкурой животных (обычно бычьей).
 Ладья — славянское и русское (поморское) парусно-вёсельное морское и речное судно, предназначенное для гражданских и военных целей.
 Лепа — разновидность одномачтовой лодки у народности сама куванг, входящей в группу даяков (Сабах, Малайзия).
 Листер-бот — открытая парусно-гребная лодка, предназначенная для рыболовства сетями и близкая по типу к палубным шлюпкам.
 Луццу — название традиционных рыбацких лодок на Мальте.
 Набойня — небольшая речная парусно-гребная лодка, которая была распространена в европейской части Российской империи вплоть до конца XIX — начала XX века.
 Надувная лодка — плавсредство, представляет собой надувную конструкцию для плаванья по поверхности воды.
 Насад — речное плоскодонное, беспалубное судно с высокими набитыми бортами, с небольшой осадкой и крытым грузовым трюмом.
 Обласок — сибирская гребная лодка-долблёнка, используемая коренным (ханты, манси, кеты) и старожильческим русским населением Западной Сибири и Средней Сибири на таёжных реках.
 Оморочка — русскоязычное название лодки, традиционно использующейся малыми коренными народами Дальнего Востока — нанайцами и удэгейцами.
 Осиновка — традиционная небольшая поморская лодка или чёлн, которая делалась из цельного осинового ствола и была широко распространена по всему Поморью.
Пакрафт — сверхлёгкая надувная лодка, допускающая возможность переноски в составе прочего снаряжения в рамках туристических походов. 
 Папирусная лодка — древнеегипетский корабль из папируса, один из самых древних в мире.

 Пирога — ставшее традиционным название лодок экзотических народов.
 Подчалок — разновидность парусно-гребных одномачтовых лодок, получившая распространение на Каспийском море для рыбного промысла крючковой снастью или сетями.
 Прорезь — разновидность крупных рыболовецких лодок, которые применялись для промысла на Каспийском море, выполняя функцию плавучего живорыбного садка.
 Сампан — собирательное название для различного вида дощатых плоскодонных лодок, плавающих недалеко от берега и по рекам Восточной и Юго-Восточной Азии.
 Струг — русское плоскодонное парусно-гребное судно (барка), XI—XVIII веков, служившее для перевозки людей и грузов.
 Туз — самая малая из судовых шлюпок; имеет одного гребца, который действует одновременно двумя вёслами; служит для переезда на берег, когда судно стоит вблизи последнего; имеет лёгкую конструкцию и длину менее 3 метров.
 Умиак — вид лодки у эскимосов; то же, что и байдара.
 Урумбай — относительно большая гребная лодка, распространённая на острове Новая Гвинея.
 Чайка — беспалубный плоскодонный чёлн запорожских казаков XVI—XVII века, в виде огромной выдолбленной колоды, по бортам обшитой досками.
 Чалум — историческое название древних парусных судов, которые применялись кхмерами для рыболовства и каботажного плавания.
 Шикара — тип деревянной лодки, используемой на озере Дал и других водоёмах Сринагара, Джамму и Кашмир, Индия.
 Шлюпка — общее название малого беспалубного мореходного судна для транспортирования людей и грузов, а также для спасения личного состава на воде.
 Ял — лёгкая парусная лодка (швертбот) или транцевая гребная, а также гребно-парусная корабельная шлюпка с вальковыми вёслами.

См. также 
 Маломерное судно
 Лодки народов Океании

Примечания

Ссылки